Mustang bezeichnet:
 Mustang (Pferd), ein wild lebendes Pferd
 Mustang (Königreich), ehemaliges Königreich im Himalaya
 Mustang (Distrikt), ein Distrikt in Nepal
 Mustang (2015), Filmdrama von Deniz Gamze Ergüven

Produkte und Marken:
 Fender Mustang, eine E-Gitarre
 Ford Mustang, eine Automodellreihe
 Mustang Holding, deutsches Textilunternehmen
 Mustang (Motorrad), Motorrad von Gladden Products Corporation in Glendale, Kalifornien
 einen Baumaschinenhersteller, siehe Manitou Group
 das Jagdflugzeug P-51 Mustang, siehe North American P-51
 ehemaliger Codename für die Java Platform, Standard Edition 6
 ein Waschmittel der Firma Henkel (1976–1985 auf dem deutschen Markt)
 MUSTANG (Teleskop), ein europäisches Teleskop für die Sonnenbeobachtung in Greifswald
 eine Familie schwerer und geländegängiger Lastwagen vom russischen Hersteller KAMAZ, siehe KamAZ-4350, KamAZ-5350 und KamAZ-6350

Geographie:
 Mustang (Nevada)
 Mustang (Oklahoma)
 Mustang (Texas)

Siehe auch:
 Mustang Township
 Copa Mustang, früherer Name der kolumbianischen Fußballmeisterschaft